Dorfkirche Frankenhain steht für:
 Dorfkirche Frankenhain (Berkatal) im Ortsteil Frankenhain der Gemeinde Berkatal im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, siehe Frankenhain (Berkatal)#Geschichte
 Dorfkirche St. Leonhard (Frankenhain) im Ortsteil Frankenhain der Gemeinde Geratal im Ilm-Kreis in Thüringen

Siehe auch:
 Evangelische Kirche (Frankenhain) im Ortsteil Frankenhain von Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen